Hampshire – hrabstwo w Anglii

Miejscowości w USA:
 Hampshire – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
Gminy w USA:
 Hampshire (ang. Hampshire Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Hampshire (ang. Hampshire Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hampshire (ang. Hampshire County) – w stanie Massachusetts
 hrabstwo Hampshire (ang. Hampshire County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Okręt:
 HMS "Hampshire" –  brytyjski krążownik pancerny 1903-1916

Inne:
 hampshire – rasa świni domowej

Zobacz też 
 New Hampshire